Kagera – fiume dell'Africa Orientale

 Tanzania
Kagera – circoscrizione della regione di Kigoma
Kagera – circoscrizione della regione di Mwanza
Regione del Kagera